Зигмунт Кучинський (1879—?) — медичний працівник.
 Єжи Зигмунт Кучинський (1886—1948) — офіцер піхоти.
 Зигмунт Кучинський (1902—1921) — сілезький повстанець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок